

Patronymes 
Arseniev (masculin ; en ) ou Arsenieva (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Arseniev 
 Constantin Arseniev (1837-1919), avocat libéral et écrivain russe ;
 Dmitri Arseniev (1832-1915), amiral et membre du Conseil d'État de l'Empire russe ;
 Mikhaïl Arseniev (1779-1838), militaire russe, héros de la guerre patriotique de 1812 ;
 Vladimir Arseniev (1872-1930), écrivain et explorateur russe.

Toponymes 
 Arseniev, ville du kraï du Primorié, en Russie.

Bâtiment 

  à Vladivostok (kraï du Primorié), du nom de l'explorateur de la fin du .

Patronyme russe